Говору́н — многозначное слово.
 Говорун — вымышленная птица из книги Кира Булычёва «Путешествие Алисы».
  — фильм (Австралия, 1984).

Фамилия:
 Говорун, Вадим Маркович (род. 1964) — российский учёный, специалист в области молекулярной диагностики, геномики, протеомики и системной биологии.
 Говорун, Владимир Филиппович (1935—2005) — украинский политик.
 Говорун, Дмитрий Николаевич (1950—2020) — украинский учёный в области молекулярной биофизики.
 Говорун, Константин Павлович (род. 1980) — российский журналист и блогер.
 Говорун, Николай Николаевич (1930—1989) — советский математик, член-корреспондент АН СССР.
 Говорун, Олег Маркович (род. 1969) — начальник Управления президента России по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия.
 Кирилл (Говорун) (род. 1974) — архимандрит, проректор Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.

См. также 
 Говорунов